Neukölln (district), een district van de Duitse hoofdstad Berlijn
 Berlin-Neukölln, een stadsdeel in het gelijknamige district
 station Neukölln, een metro- en S-Bahnstation in Berlin-Neukölln

 Neukölln am Wasser, een wijk in Berlin-Mitte, historische voorstad van Cölln